Ishikari – città del Giappone
 Ishikari – fiume del Giappone
 Ishikari – provincia dell'antico Giappone
 Sottoprefettura di Ishikari – sottoprefettura del Giappone
 Cratere Ishikari – cratere della superficie di Mathilde
 Stazione di Ishikari-Tōbetsu – stazione ferroviaria di Tōbetsu